Schönanger bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Schönanger (Albaching), Ortsteil der Gemeinde Albaching, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schönanger (Neuschönau), Ortsteil der Gemeinde Neuschönau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Schönanger (Rinchnach), Ortsteil der Gemeinde Rinchnach, Landkreis Regen, Bayern

 Maria Schönanger, eine Wallfahrtskirche in der Steiermark, Österreich
 Schönanger (Allgäuer Alpen), ein Berg in den Allgäuer Alpen

 Orłów (Borowa) (Schönanger), Ort im Powiat Mielecki, Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen